Het WTA-tennistoernooi van Brussel (officieel Brussels Open) van 2013 vond plaats van 18 tot en met 25 mei 2013 in de Belgische hoofdstad Brussel. Het was de derde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Kaia Kanepi werd de winnares van het enkelspel en in het dubbelspel was het duo Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke de beste.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Brussel 2013
Brussel